La Coppa Korać 1994-1995 di pallacanestro maschile venne vinta dall'Alba Berlino.

Risultati

Turno preliminare

Primo turno

Stefanel Milano, Pau-Orthez e PIT Ankara ammesse direttamente al turno successivo.

Secondo turno

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazione vincitrice

Voci correlate
Coppa Campioni 1994-1995
Coppa d'Europa 1994-1995

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
Coppa Korać